Amt Wesselburen steht für:

 Amt Kirchspielslandgemeinde Wesselburen
 Amt Büsum-Wesselburen